Тургайская область:

 Тургайская область — административная единица в Российской империи (1868—1920).
 Тургайская область — административная единица Казахской ССР (1970—1988) и Республики Казахстан (1990—1997).